Chuzhou (滁州) est une ville de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le district de Chuzhou (楚州) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

Homonymie de toponyme